Le Mentor peut désigner :
 Pseudonyme de Loyd Blankenship, un hacker américain né en 1965.
 Le Mentor, un film réalisé par Jean-Pierre Mocky en 2012.

 Le Mentor, douzième  histoire de la série belge de bande dessinée Bobo.